Jméno a příjmení Petr Štěpán má více nositelů:

 Petr Štěpán (* 1974) – český herec
 Petr Štěpán (zpěvák) (* 1962) – český skladatel, básník, spisovatel a frontman jihlavské gothic rockové formace XIII. století
 Petr Štěpán (malíř) (* 1953) – český malíř, grafik a kreslíř

Související články 
 Štěpán (příjmení) – více jmen